A 2015. évi nyári universiadén a röplabdában összesen 2 versenyszámot rendeztek. A röplabda versenyszámait június 2. és 12. között tartották.

Éremtáblázat

Férfi

Női

Jegyzetek

Források

 Honlap

2015. évi nyári universiade
2015 a röplabdában